Don't Laïk
Philippe Laïk